Starrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Starrholmen, Raseborg, Nyland, 
 Starrholmen, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar